Рыльский 126-й пехотный полк
Старорусский 113-й пехотный полк